Nøddebo Præstegård kan hentyde til flere artikler:

 Nøddebo Præstegård – et dansk teaterstykke fra 1888
 Nøddebo Præstegaard (film fra 1911) – en filmatisering af skuespillet af samme navn
 Nøddebo Præstegård (film fra 1934) – en filmatisering af skuespillet af samme navn
 Nøddebo Præstegård (film fra 1974) – en filmatisering af skuespillet af samme navn

Se også
 Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard – en roman af Henrik Scharling fra 1862